Adrienne Koutouan (née en 1969), actrice ivoirienne.
 Albertine Koutouan (née en 1964), athlète ivoirien.
 Antonin Koutouan (né en 1983), footballeur international ivoirien.
 Vanessa Koutouan (née en 1988), militante des droits des femmes ivoirienne.